Командный чемпионат России по спидвею 2001 — девятый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

Команде «Локомотив» за неприезд во Владивосток засчитано техническое поражение.

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2001 году